Papa Chico (song)
 Papa Chico (clown)